Desa Kedungjati kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kedungjati (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,43, long 109,44), 
 Desa Kedungjati (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,58, long 109,53), 
 Desa Kedungjati (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,15, long 110,63), 
 Desa Kedungjati (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,54, long 111,59), 
 Desa Kedungjati (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,97, long 109,31), 
 Desa Kedungjati (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,42, long 112,21), 

Robotskapade Indonesienförgreningar